Перепелицын — фамилия; имеет женскую форму Перепелицына.

Известные носители:

 Перепелицын, Александр Иванович (1913—1967) — председатель КГБ при СМ БССР
 Перепелицын, Владимир Алексеевич (род. 1939) — советский, российский минералог; доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Перепелицын, Михаил Львович (род. 1938) — российский психотерапевт, парапсихолог, изобретатель, автор многих книг.
 Перепелицын, Олег Николаевич (род. 1969) — российский футболист, играл на позиции защитника и полузащитника.
 Перепелицын, Поликарп Дмитриевич (1818—1887) — полковник РИА, музыкант, композитор, историк музыки и музыкальный лексикограф.

См. также 
 Перепелица